Leeuwarden (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland
 Leeuwarden (stad), een stad in de Nederlandse provincie Friesland

Zie ook
 Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel), een voormalige gemeente, ten noorden van Leeuwarden